Новокаргино — упразднённый в 2013 году хутор в Володарском районе Астраханской области России. Входил в состав Калининского сельсовета.

История 
Упразднён хутор 26 июля 2013 года

География 
Новокаргино располагался в юго-восточной части Астраханской области, в дельте реки Волги и находился на левом берегу реки Бузан, напротив правобережного центра сельсовета села Калинино.

Абсолютная высота 26 метров ниже уровня моря (по высотной отметке близнаходящегося села Калинино) .

Климат
умеренный, резко континентальный, характеризуется высокими температурами летом и низкими — зимой, малым количеством осадков, а также большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха.

Население 

По данным Всероссийской переписи в 2010 году и
переписи 2002 года постоянного населения на хуторе не было.

Инфраструктура 
нет данных

Транспорт 
В соседнем селе Калинино — автодорога регионального значения Марфино — Калинино, идентификационный номер 12 ОП РЗ 12Н 035.

Ссылки 
 Новокаргино на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты, упразднённые в 1987 году
Упразднённые населённые пункты Володарского района Астраханской области